Dienten am Hochkönig – comune del Salisburghese
 Monti di Dienten – gruppo montuoso delle Alpi Settentrionali Salisburghesi